Juhász Roland (Cegléd, 1983. július 1. –) magyar válogatott labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatokban

MTK
Pályafutását a Tápiószecső FC csapatában kezdte, majd 1999-ben szerződtette az MTK Budapest csapata. A klub színeiben 107 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára és 12 gólt szerzett. A 2002–2003-as idény végén bajnoki címet ünnepelhetett, a 2004–2005-ös szezont követően pedig külföldre, a belga Anderlechthez igazolt.

Anderlecht
A brüsszeli csapathoz 2005. augusztus 29-én írta alá szerződését. Tétmérkőzésen a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-találkozón mutatkozott be új klubjában. 2005. szeptember 19-én sérülést szenvedett, csontrepedés miatt több hetes kihagyásra kényszerült.

A belga élvonalban négy alkalommal, a 2005–2006-os, a 2006–2007-es, a 2009–10-es és a 2011–12-es szezonban szerzett aranyérmet csapatával, a Magyar Labdarúgó Szövetség 2008-ban és 2009-ben az év labdarúgójának választotta, utóbbi esztendőben pedig a Jupiler League legjobb védője is ő lett.

2011. augusztus 8-án az Ally McCoist által vezetett skót Rangers szerette volna szerződtetni, azonban a glasgow-i klub sokallta az Anderlecht által kért hárommillió fontos kivásárlási ártat. Filipovics Vladan, a játékos menedzsere később azzal vádolta a belga klub vezetőit, hogy tönkretették játékosa pályafutását.

2011. november 18-án a szintén skót Celtic FC 2,6 millió fontos ajánlatot tett Juhászért, akit Neil Lennon külön kérésére igazolt volna le a csapat, azonban a magyar játékos maradt az Anderlechtnél, amellyel 2014 nyaráig meghosszabbította a szerződését.

Végül nyolc éven át, 2013 nyaráig volt a brüsszeliek játékosa, a 2006-2007-es idényben a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt csapatával, ahol az AC Milan elleni idegenben 4-1 arányban elveszített mérkőzésen ő szerezte az Anderlecht gólját. A 2009-2010-es szezonban az UEFA-kupa nyolcaddöntőjébe jutott együttesével, ott gólt szerzett az Athletic Club elleni párharc során. Összesen 207 tétmérkőzésen viselte a klub mezét és 30 gólt szerzett annak színeiben.

Videoton
2013. július 18-án visszatért Magyarországra és kettő plusz egy évre szóló szerződést írt alá a Videoton csapatával. Videotonban összesen 177 mérkőzést játszott le, amin 20 gól szerzett.

2020. nyarán visszavonult. 

NB. I-es statisztikái:

mérkőzések száma: 293

gólok száma: 35

sárgalapok száma: 61

kiállítás: 1 (2015.08.23 - MTK-Videoton 1:0 jv.: Kassai Viktor)

Sikerei, díjai 
 MTK Hungária FC
 Magyar bajnok: 2002-03
 Magyar bajnoki ezüstérmes: 1999-00
 Magyar Kupa-győztes: 1999-00
 Magyar Szuperkupa-győztes: 2003

 RSC Anderlecht
 Belga bajnok: 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2011-12
 Belga bajnoki ezüstérmes: 2007-08, 2008-09
 Belga Kupa-győztes: 2007-08
 Belga Szuperkupa-győztes: 2006, 2007
 Trofeo Santiago Bernabéu: döntős, 2006

 Videoton FC
 Magyar bajnok: 2014-15, 2017-18

 Magyar Aranylabda: 2009, 2011
 Az év magyar labdarúgója 2008, 2009, 2014
 Az évtized legjobb magyar játékosa a HLSZ szavazásán: 2010

Válogatottal 
 Magyarország:
 Európa-bajnokság-nyolcaddöntő : 2016

Statisztika

Válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

További információk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhász Roland adatlapja . foci-info.hu (Hozzáférés: 2020. július 15.) (magyarul)

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Magyar Aranylabda nyertesei
Az MTK labdarúgói
Az Anderlecht labdarúgói
Ceglédiek
1983-ban született személyek
A Videoton labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Belga bajnok labdarúgók
Magyar bajnok labdarúgók
Élő személyek
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói